Hôtel Majestic peut désigner :
 Hôtel Majestic, un ancien hôtel de la Belle Époque situé au 33 avenue de la Gare à Chamalières, en France ;
 Hôtel Majestic, un palace situé au 19, avenue Kléber dans le  arrondissement de Paris, en France ;
 Hôtel Majestic, un ancien palace de la Belle Époque construit entre 1906 et 1908, situé au bas du boulevard de Cimiez, à Nice , en France ;
 Hôtel Majestic, un établissement historique du centre-ville de Barcelone, en Espagne ;
 Hôtel Majestic, un hôtel situé sur l'avenue de Paris, à Tunis, en Tunisie ;
 Hôtel Majestic, un palace historique situé à Hô Chi Minh-Ville, au Viêt Nam.

Voir aussi 
 Hôtel Majestic Barrière, un hôtel de luxe aux façades blanches construit dans le style Art déco de 1923 à 1926 sur la promenade de la Croisette à Cannes, en France
 Hôtel Majestic à Belgrade, un hôtel  situé à Belgrade, construit en 1936 et 1937
 Hôtel Majestic, un grand hôtel de style art déco situé à Hô Chi Minh-Ville.